Het mannen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2004 werd gewonnen door Kim Dong-moon en Ha Tae-kwon.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Mannen dubbel